Ertelt ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Ertelt (1954–2023), deutscher Sachbuchautor
 Markus Ertelt (* 1978), deutscher Schauspieler
 Peter Ertelt (1932–1990), österreichischer Schauspieler
 Thomas Ertelt (* 1955), deutscher Musikwissenschaftler und Institutsdirektor am Staatlichen Institut für Musikforschung Berlin